Jud Süß kan syfta på:

Personer 
 Joseph Süß Oppenheimer (1698–1738), finansiell rådgivare till hertig Karl Alexander von Württemberg, som nedsättande beteckning

Böcker 
 Jud Süß – en roman av Lion Feuchtwanger, svensk titel Makt: romanen om hovjuden Süss
 Jud Süß (Hauff) – en novell av Wilhelm Hauff från 1827

Skådespel 
 Jud Süss (Kornfeld) – teaterstycke i av Paul Kornfeld, scenbearbetning av Feuchtwangers roman

Filmer 
 Jew Süss –en antinazistisk film från 1934 av Lothar Mendes, se Makt (film, 1934)
 Jud Süss (tysk film) – en nazipropagandafilm från 1940 av Veit Harlan
 Jud Süß – Film ohne Gewissen – spelfilm av Oskar Roehler från 2010 om inspelningen 1940, se I ondskans tjänst